AFC to skrót oznaczający:
 amerykański Krzyż Sił Powietrznych ()
 brytyjski Krzyż Sił Powietrznych 
 AFC () – czołowa amerykańska izolacjonistyczna grupa nacisku przeciwko udziałowi USA w II wojnie światowej
 AFC () – Amerykańska Konferencja Futbolowa
 AFC () – Azjatycka Konfederacja Piłki Nożnej
 AFC () – automatyczna regulacja częstotliwości
 AFC () – alkaliczne ogniwo paliwowe
 AFC Termiczna kontrola szybkości wentylatora (AFC) – technika regulacji prędkości wentylatora w zasilaczach do PC

AFC – skrót odnoszący się do klubów piłkarskich:
 Aberdeen F.C.
 Arsenal F.C.
 A.F.C. Bournemouth
 A.F.C. Wimbledon